Konvekce označuje proudění. Používá se často k označení proudění ve fyzice. Přídavné jméno je konvekční.

 konvekce tepla – Šíření tepla prouděním, termokinetika
 konvekční pec – součást vybavení velkých kuchyní, například školních jídelen
 konvektor (vytápěcí těleso) – druh vytápěcího tělesa ústředního topení
 konvekční proud – při pohybu elektricky nabitého tělesa
 granulární konvekce – tzv. „efekt paraořechu“

Externí odkazy